Hlynne (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hlynne (Drohobytsch), Dorf im Rajon Drohobytsch, Oblast Lwiw
 Hlynne (Sarny), Dorf im Rajon Sarny, Oblast Riwne